Le CAR Development Trophy 2010 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de Troisième Division.

Participants 

Poule Nord
 
 
  Libye
  Mauritanie

Poule Centre
  Burundi
  R.D.C.
 

Poule Sud
Non disputé

Poule Nord

Faits saillants 
Les matchs se disputent sous forme de tournoi organisé en Égypte au Caire du 26 octobre au 29 octobre 2010.

Phase finale

Tableau

Demi-finales

Finale

Poule Centre

Faits saillants 
Les matchs auraient dû se dérouler sous forme d'un tournoi organisé à Kigali au Rwanda en novembre . La R.D.C. est forfait pour l'ensemble de la compétition.

Détails des résultats

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2010
Événement sportif international en Afrique
Rugby à XV en 2010